Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2017 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2017) werd van 18 tot en met 24 september 2017 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg